Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17 van 2023 is de 19e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17, het toernooi is ook gehouden voor spelers onder de 16. Het is bedoeld voor nationale ploegen van landen uit Oceanië. Er namen 9 landen deel aan dit toernooi. 

Na het toernooi in 2018 zou het eerstvolgende toernooi in 2020 zijn. Vanwege de coronapandemie werd dit toernooi echter gecanceld. Een volgend toernooi werd gepland voor 2022. Uiteindelijk werd het toernooi gepland tussen 11 en 28 januari 2023.

De wedstrijden worden gespeeld in het HFC Bank Stadium in Suva en het Ba Academy in Ba. Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2023

Deelnemende landen
Van de 11 leden van de OFC mochten er 10 meedoen aan dit toernooi. Het enige land dat niet mee mocht doen was de Salomonseilanden. Dat land werd uitgesloten van deelname door Ethische Commissie van de Oceanische voetbalbond.

Loting
De loting werd gehouden op 28 oktober 2022. Bij deze loting werden de landen verdeeld in drie potten gebaseerd op de ranking van het toernooi in 2018. Bij de loting werden de landen verdeeld in drie groepen.

Groepsfase

Groep A
 werd ook ingedeeld in groep A, maar het land had de aanmelding niet op tijd ingediend en werd daarom verwijderd.

Group B

Groep C

Ranking nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Gekwalificeerd voor WK–17 
De volgende twee landen kwalificeerden zich namens de OFC voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2023.

1 Vet betekent kampioen. Schuin betekent gastland dat jaar.

Voetbal in 2023
Voetbal in Fiji
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 16